Le Mors aux dents peut faire référence à :
 Le Mors aux dents, film de Burt Kennedy sorti en 1965
 Le Mors aux dents, film de Laurent Heynemann sorti en 1979